Мараморочка —  деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России, Цапельская волость
 Мараморочка — река в России, протекает в Псковской области, приток р. Кебь